Алексей Владимирович Никанчиков (; 30 июля 1940 года, Ягодное, Магаданская область, СССР — 29 января 1972 года, Минск, СССР) — советский фехтовальщик на шпагах, серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года в командных соревнованиях, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион СССР в индивидуальной шпаге. Заслуженный мастер спорта СССР (1966).

В 1970 году получил приз Р. Фейерика Международной федерации фехтования за благородство и честность в спортивной борьбе. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Биография 
Алексей Никанчиков, согласно Большой советской энциклопедии, родился 30 июля 1940 года в посёлке Ягодное Магаданской области. Газета «Советский спорт» даёт другое место рождения — Москва. 

Отец Алексея был военным, после службы на Чукотке семья вернулась в Москву. Работал администратором московского Дома, мать — Вера Ивановна, была домохозяйкой; в семье было три сына — Анатолий, Алексей и Борис. 

Фехтованием Алексей занимался в ДСО «Динамо». Заниматься рапирой начал в юниорском возрасте у Александра Перекальского. Одним из тренеров спортсмена также был Лев Васильевич Сайчук.

Поступил в МВТУ имени Баумана, затем переехал в Минск, где стал учиться в институте физкультуры (ныне Белорусский государственный университет физической культуры). Тренировался у Г. М. Бокуна. Женился также на шпажистке — Диане Никанчиковой (Ясюкевич).

В январе 1972 года был найден мертвым в салоне своего автомобиля (отравился выхлопными газами). Был похоронен в Минске на Чижовском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 ПОМЯНЕМ. Жизнь после смерти

Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы СССР по фехтованию
Заслуженные деятели физической культуры Белорусской ССР
Похороненные на Чижовском кладбище